Кошарська сільська рада — Луганська область, Антрацитівський район
 Кошарська сільська рада — Одеська область, Роздільнянський район